Кубок Белоруссии по футболу 2002/2003 годов — 12-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 24 мая 2003 года в Минске на стадионе «Динамо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «Динамо» из Минска, обыгравший в финале со счётом 2:0 минский «Локомотив».

1/32 финала 
Матчи состоялись 7 августа 2002 года. Согласно жеребьёвке, «Торпедо-Кадино» (Могилев), «Дарида» (Минский район), «Нафтан» (Новополоцк), «Химик» (Светлогорск) и «Коммунальник» (Слоним) прошли в 1/16 финала автоматически.

1/16 финала 
Матчи состоялись 18 августа 2002 года. Согласно жеребьёвке, «Динамо» (Минск), «Днепр-Трансмаш» (Могилёв), «Локомотив» (Минск), «Вертикаль (Калинковичи)»,«Торпедо-МАЗ» (Минск), «Молодечно-2000», «Локомотив» (Минск) и ФК «Гомель» прошли в 1/8 финала автоматически.

1/8 финала 
Матчи состоялись 15 сентября 2002 года.

1/4 финала 
Матчи состоялись 22 марта 2003 года.

1/2 финала 
Первые матчи — 8 мая 2003 года. Ответные матчи — 16 мая 2003 года.

|}

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
 kick-off.by

Футбол в Европе в 2003 году
2002/2003
Футбол в Европе в 2002 году
Спорт в Белоруссии в 2002 году
Спорт в Белоруссии в 2003 году